Scellus är ett släkte av tvåvingar. Scellus ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Styltflugor
Scellus